Pétala
Ou ainda:
Pétala (canção) - uma canção de Djavan
Pétalas (canção) - uma canção dos Paralamas do Sucesso

Desambiguação